Radok může být:
příjmení
 Alfréd Radok (1914–1976) – český režisér a zakladatel Laterny magiky
 David Radok (* 1954) – český operní režisér, syn Alfréda Radoka
 Emil Radok (1918–1994) – český teoretik umění, výtvarník, scenárista, režisér, tvůrce Polyekranu a spoluzakladatel Laterny magiky (s bratrem Alfrédem)
 Uwe Radok (1916–2009) – německo-australský meteorolog a polárník

v geografii
 Radok Lake – jezero v Antarktidě, nesoucí jméno Uwe Radoka